La bataille de Québec (1690) est une bataille de la guerre de la Ligue d'Augsbourg.
 Le siège de Québec de 1759 durant la guerre de Sept Ans.
 La bataille de Québec (1775) est une tentative américaine d'attaquer le Canada durant la guerre d'indépendance.